Aleksandrs Lasmanis – łotewski wojskowy;
 Madars Lasmanis – łotewski polityk.